este imnul național al Republicii Dominicane. Muzica a fost compusă de José Rufino Reyes Siancas (1835-1905), iar textul îl datorăm lui Emilio Prud'homme (1856-1932). Imnul național complet al Republicii Dominicane posedă 12 strofe, dar doar două (prezentate mai jos) sunt cântate în cursul ceremoniilor oficiale.

Istoric 
Prima execuție publică a Quisqueyanos valientes a avut loc la 17 august 1883 la loja masonică Esperanza No.9, la Santo Domingo. A doua oară, a fost cântat acest imn, câteva luni mai târziu, la 27 februarie 1884, la omagierea lui Duarte, cu ocazia readucerii rămășițelor pământești ale Părintelui Națiunii dominicane.

Succesul muzicii a fost imediat, însă textele originale au fost contestate de mai mulți erudiți dominicani, ca urmare a unor greșeli de vocabular. În 1897, Prud'homme a propus o versiune corectată, care este și în prezent în vigoare.

Quisqueyanos valientes a fost adoptat ca imn național al Republicii Dominicane la data de 30 mai 1934, prin Legea nr. 700.

Textul imnului

Alegerea termenului de Quisqueyano 

Termenul « dominican » nu apare niciodată în Imn. Emilio Prud’homme folosește, în mod constant, termenul taino de « Quisqueyano ».

«Quisqueyano» este, într-adevăr, vechiul nume al insulei Hispaniola, iar locuitorii săi se numesc «Quisqueyanos». Numele semnifică, probabil, « Mama Pământului ». Un alt nume amerindian al insulei Hispaniola este «Haiti» (adică « Țara muntoasă », care astăzi desemnează statul situat la vest de Republica Dominicană, în timp ce într-o epocă mai veche desemna întreaga insulă Hispaniola.

Note

Legături externe 
  Imnul Național al Republicii Dominicane
  Mi Pais Himno National de la República Dominicana

Imnuri naționale
Republica Dominicană